Tweed (tèxtil), teixit de llana típic d'Escòcia i del comtat de Donegall d'Irlanda
 Tweed (riu), riu d'Escòcia
 Biografies:
 Charles Austin Tweed (1813–1887), polític i jurista alemany
 Davy Tweed (1959), jugador irlandès de rugbi
 Merv Tweed 1955), polític del Canadà
 Steven Tweed (1972), futbolista i mànager escocès